Robbinsville – città della Carolina del Nord (USA)
Robbinsville – township del New Jersey (USA)